NGC 7164-1
NGC 7164-2